

Акалтин — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Акалтин — село, Шардаринський район, Туркестанська область

Акалтин — смт, Мірзаабадський район, Сирдар'їнська область
 Акалтин — смт, Музрабадський район, Сурхандар'їнська область
 Акалтин — смт, Нішанський район, Кашкадар'їнська область
 Акалтин — смт, Улугнорський район, Андижанська область
 Акалтин — смт, Ургенцький район, Хорезмська область

Див. також 
 Акалтинський район